Guesdon est un nom propre d'origine gaélique aujourd'hui assez répandu en France.

Étymologie 
Le nom Guesdon provient probablement du patronyme saxon-germanique Waidon suivant la transformation habituelle du « W » en « Gu » (William → Guillaume) et plus particulièrement du son « Wa » en « Gue » (war → guerre; wasp → guêpe). Il est certainement issu du nom Gueldon qui signifie le soldat armé d'une longue lance en vieux français

Patronymes 

 Alfred Guesdon (1808-1876) , architecte, graveur et lithographe français ;
 André Guesdon  (1948-2020), footballeur et entraîneur français ;
 Frédéric Guesdon (1971-), coureur cycliste français ;
 Jean Guesdon, concepteur de jeux français ;
 Michel Guesdon (1775-1843), militaire et homme politique français ;
 Philippe Guesdon (1952-), artiste plasticien français ;
 Philippe Guesdon (1956-), sous pseudonyme de Phil Casoar, journaliste libertaire français ;
 Romain Guesdon (1987-), joueur de kayak-polo français  ;

Toponymes 

 Rue Georgette Guesdon (Laval)
 Rue Guesdon (Rochefort)
 Rue du Bout Guesdon (Ifs)

Voir aussi 

 Alexandre Furcy Guesdon (1780-1856),  historien et littérateur français du  ;
 Danielle Allain-Guesdon (1943-), poétesse et femme de lettres française ;

Liens externes